Pérama kan syfta på:

 Perama – släkte av måreväxter

Grekland 

 Pérama (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Pérama (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Dimos Perama – kommun, Attika, Nomós Piraiós,
 Pérama (kommunhuvudort), Attika, Nomós Piraiós, 
 Pérama (ort i Grekland, Kreta), Nomós Rethýmnis, 
 Pérama (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras,